City-S-Bahn steht für:

 City-S-Bahn Berlin, siehe S21 (Berlin)
 City-S-Bahn Hamburg